Pfaff är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adam Pfaff (1820–1886), tysk historiker och publicist
 Alfred Pfaff (1926–2008), tysk fotbollsspelare

 Christoph Heinrich Pfaff (1772–1852), tysk kemist
 Christoph Matthäus Pfaff (1686–1760), tysk evangelisk teolog

 Dieter Pfaff (född 1947), tysk skådespelare och regissör

 Fridrich Pfaff (1855–1917), tysk historiker, germanist och bibliotekarie
 Friedrich Pfaff (1825–1886), tysk geolog och mineralog

 Georg Michael Pfaff (1823–1893), tysk maskinfabrikant
 Günther Pfaff (född 1939), österrikisk kanotist

 Hans Pfaff (1824–1872), tysk matematiker

 Ivo Pfaff (1864–1925), österrikisk rättshistoriker

 Jean-Marie Pfaff (född 1953), belgisk fotbollsmålvakt
 Johann Christoph Pfaff (1651–1720), tysk teolog och filosof
 Johann Friedrich Pfaff (1765–1825), tysk matematiker
 Johann Wilhelm Pfaff (1774–1835), tysk astronom

 Kristen Pfaff (1967–1994), amerikansk musiker

Tyska efternamn